Municipio de Sangamon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sangamon (condado de Edmunds, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Edmunds.
 Municipio de Sangamon (condado de Piatt, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Piatt.